Jun Kanakubo (Ibaraki, 26 de julho de 1987) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Jun Kanakubo começou a carreira no Ryutsu Keizai University FC. 

Naturais de Ibaraki
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai